Imię i nazwisko Olga Iwanowa nosiły lub noszą m.in.:
 Olga Iwanowa (ur. 1945) – rosyjska dyplomatka
 Olga Iwanowa (ur. 1977) – rosyjska tenisistka
 Olga Iwanowa (ur. 1979) – rosyjska lekkoatletka, kulomiotka
 Olga Iwanowa (ur. 1993) – rosyjska zawodniczka taekwondo
 Olga Ivanova (ur. 1984) – estońska polityk

Zobacz też 
 Wolha Iwanawa (ur. 1949) – białoruska polityk